Gurvič je priimek več oseb:
 Abram Solomonovič Gurvič, ruski skladatelj
 Mihail Mihailovič Gurvič, sovjetski general

Ruski priimki